al número quince en numeración romana;
 al siglo XV, periodo comprendido entre el año 1401 y el año 1500;
 a un equipo de rugby a 15 (por ejemplo, XV de la Rosa o XV del Cardo); o
 al Subaru XV, un modelo de automóvil de Subaru;

Siglas